Быстрота́ (, иногда применяются также термины гиперскорость и угол лоренцева поворота) — в релятивистской кинематике монотонно возрастающая функция скорости, которая стремится к бесконечности, когда скорость стремится к скорости света. В отличие от скорости, для которой закон сложения нетривиален, для быстроты характерен простой закон сложения («быстрота аддитивна»). Поэтому в задачах, связанных с релятивистскими движениями (например, кинематика реакций частиц в физике высоких энергий), часто удобнее пользоваться формализмом быстрот, а не обычных скоростей.

Определение и свойства 
Быстрота выражается формулой:
 
где
  — быстрота,
  — обычная скорость,
  — скорость света,
  — ареатангенс.

Ареатангенс (или гиперболический арктангенс)  определён в области значений аргумента от −1 до +1; при  функция 

Таким образом, быстрота имеет размерность скорости и при изменении скорости от  до  меняется от  до . Иногда вводят также параметр быстроты  — безразмерную величину, которую иногда также называют быстротой (особенно при обычном в физике высоких энергий использовании системы единиц, где , которая значительно упрощает формулы; при таком определении быстрота становится безразмерной и совпадает с параметром быстроты).

В пределе малых скоростей быстрота примерно равна скорости:
  при .

В ультрарелятивистском случае  параметр быстроты можно выразить через энергию и продольный импульс  (где  — угол вылета) следующим образом:

 

При этом энергия и продольный импульс частицы могут быть выражены через массу частицы, поперечный импульс  и параметр быстроты:

Фактор Лоренца 
Связанная с быстротой часто используемая величина — фа́ктор Ло́ренца, или ло́ренц-фа́ктор, названный по имени Г. А. Лоренца и определяемый как
 
Лоренц-фактор равен гиперболическому косинусу параметра быстроты:
 
С увеличением скорости от 0 до  лоренц-фактор  увеличивается от 1 до .

Гиперболический синус параметра быстроты равен произведению лоренц-фактора и безразмерной скорости:

Аддитивность быстроты 
Пусть в некоторой инерциальной системе отсчёта  две частицы движутся вдоль одной прямой, скорость одной из них равна , а скорость второй относительно первой равна  (скорости могут быть как положительными, так и отрицательными). Обозначим скорость второй частицы в системе  через . При малых (по сравнению со скоростью света ) скоростях приближённо выполняется галилеевский закон сложения скоростей . Однако в релятивистском случае эта формула не действует, и скорость второй частицы необходимо вычислять с помощью лоренцевых преобразований. Релятивистский закон сложения скоростей
 
отличается от галилеевского знаменателем, который при малых скоростях близок к единице. Рассмотрим соответствующие скоростям быстроты . Оказывается, что быстрота второй частицы в системе отсчёта  равна сумме быстрот:
 
Удобство записи закона сложения скоростей в терминах быстрот привело к тому, что эта величина довольно широко используется в релятивистской кинематике, особенно в ускорительной физике. Однако следует помнить, что сложение быстрот совпадает по виду с галилеевским векторным сложением скоростей только при одномерном движении частиц.

Вводится также полная быстрота  аддитивная при преобразованиях Лоренца и представляющая собой расстояние в пространстве скоростей. Быстрота является продольной составляющей полной быстроты.

Геометрический смысл быстроты 
В пространстве Минковского быстрота представляет собой угол между касательной к мировой линии частицы и осью времени в базовой системе отсчёта. В формализме Минковского () этот угол является мнимым.

В формализме гиперболических комплексных чисел (известных также как двойные числа или паракомплексные числа — вариант комплексных чисел, в которых мнимая единица  определяется соотношением ) точка в пространстве Минковского представляется паракомплексным числом , где  и  — действительные. При этом угол  является быстротой частицы, движущейся равномерно из начала отсчёта и проходящей через точку , а  — интервалом от начала отсчёта до точки  (то есть собственным временем частицы, протекшим от прохождения через начало отсчёта до прохождения через ). Лоренц-преобразование определяется умножением пространственно-временных координат, выраженных паракомплексными числами, на паракомплексное число с единичным модулем . В результате все интервалы сохраняются, а паракомплексная плоскость Минковского поворачивается на угол . Два последовательных лоренц-преобразования демонстрируют аддитивность быстроты, аналогичную аддитивности угла поворота:

Некоторые величины специальной теории относительности, выраженные через быстроту 
Релятивистский импульс:
 
где:
  — масса,
  — скорость света,
  — параметр быстроты (безразмерная быстрота).
Полная энергия:
 

Скорость в СТО:
  Безразмерная скорость 
Релятивистский эффект Доплера (если вектор скорости совпадает с направлением на источник):
 
где  — параметр красного смещения.

См. также 
 Псевдобыстрота
 Лоренцевский буст

Литература

Примечания 

Специальная теория относительности
Физические величины
Безразмерные параметры